Серге́й Ю́рьевич Ивано́в:
 Иванов, Сергей Юрьевич (род. 1977) — российский футболист, полузащитник.
 Иванов, Сергей Юрьевич (род. 1984) — российский футболист, вратарь.
 Иванов, Сергей Юрьевич (род. 1957) — российский хирург, член-корреспондент РАН (2016).